Sancé, gemeente in Frankrijk
Šance, oude naam van Valy (okres Cheb), gemeente in Tsjechië